Мадяр — прізвище, походить від самоназви угорців.

Відомі носії 

 Мадяр Балінт (1952) — угорський політик, соціолог, депутат парламенту й міністр.
 Павло Мадяр (1923—1996) — український церковний діяч, греко-католицький ієромонах-василіянин, душпастир підпільної Греко-Католицької Церкви на Закарпатті, письменник.
 Мадяр Стефан-Арпад Йосипович (1951) — український художник-кольорист, учений.
 Мадяр Юрій Федорович (1986) — український військовик, майор Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Людвіг Мадяр, Людвіг Гнатович Мадяр (угор. Magyar Ludwig) або Лайош Мадяр (угор. Magyar Lajos, справжнє ім'я — Лайош Мільхофер або Мільгорф, 25 листопада 1891 — 2 листопада 1937, СРСР) — угорський історик-китаєзнавець, політолог, економіст, журналіст і революціонер-марксист.
 «Мадяр» — позивний українського політика, підприємця і військовослужбовця, командира підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра» Роберта Бровді.